Liam puede referirse a:

Liam es una forma abreviada del nombre irlandés "Uilliam". Es un diminutivo poco común.

Personas
Liam Neeson, actor británico. 
Liam Hemsworth, actor australiano.  
Liam Gallagher, cantante y compositor inglés.
Liam Broady, tenista británico. 
Liam Cunningham, actor irlandés.
Liam Payne, cantante, compositor y guitarrista británico
Liam McIntyre, actor australiano. 
Liam Aiken, actor estadounidense.
Liam Bertazzo, deportista italiano.
Liam Howlett, músico británico. 
Liam Cosgrave, político y diplomático irlandés.
Liam Garrigan, actor inglés.
Liam Finn, cantante y compositor.
Liam Brady, exfutbolista y director técnico irlandés. 
Liam James, actor canadiense. 
Liam Phillips, deportista británico.
Liam de Nassau, príncipe luxemburgués.

Personajes
Liam De jesus, personaje y reconocido en Ecuador como rumpulio cantante y compositor.
Liam Butcher, personaje ficticio de la serie de televisión británica EastEnders.
Liam Gilmore, personaje ficticio de la serie de televisión británica Hollyoaks.

Liam Ledger, guitarrista británico.